Matheu est un nom propre d'origine catalane qui peut désigner:

Personnalités 

 Domènec Matheu i Xicola (1765-1831), homme d’affaires, pilote de navire et homme politique argentin;
 Roser Matheu i Sadó (1892-1985), poétesse et écrivaine catalane;
 Jean Matheu-Cambas (1920-1989), joueur français de rugby à XV, qui a joué avec l'équipe de France;
 Stéphane Matheu (1973-), joueur de tennis français;
 Carlos Matheu (1985-), joueur de football argentin.